Cacuia pode referir-se a:
Geografia do estado do Rio de Janeiro, Brasil
Cacuia (bairro do Rio de Janeiro) — bairro da cidade do Rio de Janeiro
Cacuia (Nova Iguaçu) — bairro da cidade de Nova Iguaçu

Desambiguação